Eteocles (Oudgrieks: Ἐτεοκλῆς, Eteoklès) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij en zijn tweelingbroer Polynices zijn de zonen van Oedipus en Iocaste. Hij was een prins van Thebe.

Hij kreeg ruzie met zijn tweelingbroer Polynices over de regering van Thebe. Nadat hun vader Oedipus was afgetreden en in ballingschap was gegaan, hadden de twee broers de afspraak gemaakt om om de beurt steeds een jaar op de troon te zitten. Na het eerste jaar wilde Eteocles echter geen afstand doen van de troon. Polyneices wendde zich tot zijn schoonvader Adrastus, die de tocht van de zeven tegen Thebe organiseerde. De broeders sneuvelden daarbij in een tweegevecht. 

Doordat beide broers hierbij sneuvelen komt hun oom  Creon op de troon. Hij ziet in Polyneices een verrader en straft hem door hem de eer van een begrafenis niet te gunnen. Zijn zus  Antigone doet dit toch en vindt zo zelf de dood.

Stamboom

Zie ook  
Labdaciden
Zeven tegen Thebe

Mythische koning van Thebe